't Kasteeltje (Leiden)
't Kasteeltje (Opdorp)